de Troyes, mort en 1047, fut comte de Troyes et de Meaux de 1037 à 1047. Il était fils d', comte de Blois, de Chartres, de Reims, de Troyes et de Meaux, et d'Ermengearde d'Auvergne.

Il avait épousé Adèle et avait eu un fils,  qui fut comte de Troyes et de Meaux, puis d'Aumale.

Noblesse du Moyen-Âge en Champagne
Étienne 2
Comte du Moyen Âge
Étienne 2
Étienne 2
Décès en 1047
Article dont une information diffère dans l'infobox
Date de naissance non renseignée (XIe siècle)